Agar (bindmiddel), een bindmiddel dat gewonnen wordt uit wieren
Agar (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Agar (India), de hoofdplaats van het Indiase district Agar Malwa
Agar, artiestennaam van de Franse actrice Marie-Léonide Charvin (1832-1891)
Hagar, volgens de Bijbel, Thora en de Koran de tweede vrouw van Abraham
Agar.io, een online computerspel